Oberwöhr ist der Ortsname von

 Oberwöhr (Münchsmünster), Ortsteil der Gemeinde Münchsmünster, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Oberwöhr (Rosenheim), Ortsteil der kreisfreien Stadt Rosenheim, Bayern